Bittium interfossum är en snäckart som först beskrevs av Carpenter 1864.  Bittium interfossum ingår i släktet Bittium och familjen Cerithiidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
interfossum